búr nyelv
 afrikaans nyelv
 afrikaans ábécé
 búr nép

Földrajz
 Búr, patak, az Ipoly mellékvíze